— японская фамилия.

Известные носители:
 Комацубара, Мисато (род. 1992) — японская фигуристка.
 Комацубара, Мититаро (1886—1940) — японский военачальник.